Новомлинівська сільська рада — Запорізька область, Розівський район;
 Новомлинівська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район;
 Новомлинівська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район.